Марсово поле може да се отнася за:
 Марсово поле - низина на левия бряг на река Тибър, Рим
 „Марсово поле“ – парк в Атина, Гърция и район около него
 „Марсово поле“ – парк в Монреал, Канада
 „Марсово поле“ - парк в Париж (с Айфеловата кула)
 „Марсово поле (Санкт Петербург)“ - площад в Санкт Петербург, Русия